Pro-Movec A/S i Risskov er en dansk virksomhed, der designer og sælger el-cykler. 

Virksomheden blev etableret i 2001 i Skjern og solgte oprindeligt hjælpemidler til ældre. I 2006 begyndte virksomheden at importere el-cykler. Øvrige forretningsområder blev solgt fra i 2010, hvor også et selskab i Tyskland blev etableret.

Nøgletal 
 Virksomheden har en omsætning på 12,5 mill. € 
 Pro-Movec har 27 ansatte i hhv. Danmark, Tyskland og Kina
 Den årlige produktion er på 25.000 e-kits og el-cykler
 Ejerskabet er dansk og privat

Eksterne henvisninger 
 Oplysninger om Pro-Movec A/S på CVR.dk
 Virksomhedens hjemmeside

Virksomheder i Aarhus
Cykelproducenter